Wöllersdorf heißen folgende Orte:
 Wöllersdorf (Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl), Katastralgemeinde  in Niederösterreich
 Wöllersdorf (Gemeinde Brand-Laaben), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Siehe auch:
 Wollersdorf
 Anhaltelager Wöllersdorf
 Wöllersdorfer Werke